Die Fußball-Bezirksliga Cottbus 1966/67 war die fünfzehnte Spielzeit der Fußball-Bezirksliga Cottbus des Deutschen Fußball-Verbandes. Die diesjährige Liga wurde erneut eingleisig im Rundenturnier, diesmal mit 16 Mannschaften, ausgetragen. Der Absteiger BSG Aktivist Schwarze Pumpe setzte sich mit drei Punkten Vorsprung vor der BSG Aktivist Brieske-Ost durch und wurde zum dritten Mal Fußball-Bezirksmeister von Cottbus. Durch den Sieg qualifizierte sich Schwarze Pumpe für die Qualifikationsrunde zur DDR-Liga-Saison 1967/68, bei der die Mannschaft ungeschlagen erster der Staffel A wurde und somit den direkten Wiederaufstieg in die DDR-Liga erreichte.

Am Ende der Saison stiegen die BSG Chemie Annaburg und die BSG Einheit Forst in die Bezirksklasse ab. Im Gegenzug stiegen die BSG Fortschritt Spremberg (Mitte), die TSG Lübbenau 63 (Ost) und die BSG Motor Elsterwerda-Biehla (West) in die Bezirksliga auf.

Kreuztabelle 
Die Kreuztabelle stellt die Ergebnisse aller Spiele dieser Saison dar. Die Heimmannschaft ist in der linken Spalte, die Gastmannschaft in der oberen Zeile aufgelistet. Ein 0:0 mit einem + bedeutet, dass dieses Spiel am grünen Tisch mit 0:0 Toren und 2:0 Punkten für die Mannschaft mit dem + gewertet wurde.

Abschlusstabelle 

|}

Quellen 
 

Fußball-Bezirksliga Cottbus
Fußballsaison 1966/67